

Sigle 
 FL – sigla dello Stato degli Stati Uniti d'America della Florida
 Flight Level – livello di volo
 Folkpartiet Liberalerna (Partito Popolare Liberale) – partito politico svedese
 Freie Liste (Lista Libera) – partito politico liechtensteinese

Chimica 
 Fl – Flerovio, nuovo nome dell'Ununquadio (Uuq) elemento chimico artificiale che sulla Tavola periodica occupa il posto Z=114 con A=289

Codici 
 FL – codice vettore IATA di AirTran Airways
 FL – codice ISO 3166-2:MD di Fălești (Moldavia)
 FL – codice ISO 3166-2:MU del distretto di Flacq (Mauritius)
 FL – codice ISO 3166-2:NL del Flevoland (Paesi Bassi)
 FL – codice ISO 3166-2:US della Florida (Stati Uniti)

Etichettatura tessile
 FL – sigla della denominazione della fluorofibra

Informatica 
 FL – linguaggio di programmazione
 FL Studio – programma per l'editing di musica

Letteratura 
 F & L – Fruttero & Lucentini, coppia di scrittori italiani

Mineralogia 
 Fl – abbreviazione di fluorite

Trasporti
 FL – sigla automobilistica internazionale del Liechtenstein
 FL – targa automobilistica di Flensburg (Germania)
 FL – targa automobilistica di Tromsø e Svalbard (Norvegia)
 Volvo FL – autocarro prodotto da Volvo Trucks
FL - sigla delle Ferrovie regionali del Lazio

Unità di misura 
 fL – simbolo del femtolitro

Altro 
 fl. – è l'abbreviazione di floruit
 FL. è l'abbreviazione epigrafica latina per Filius, Flamen, Flaminius, Flavius

Note